Roberto Minervini (1900-1962) – giornalista italiano
 Roberto Minervini (1970) – regista e sceneggiatore italiano